Die Saison 1980/81 war die sechste Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe direkt für die zweite Playoffrunde qualifiziert waren. Die drei Playoff-Gewinner wiederum qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf den Vorletzten der Elitserien trafen. Die Letztplatzierten der Hauptrundengruppen stiegen direkt in die Division 2 ab, während die Vorletzten in der Relegation antreten mussten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 Kiruna AIF – Malungs IF 2:0 (5:2, 5:2)
 Bodens BK – Strömsbro IF 1:2 (8:7, 4:7, 1:10)
 Almtuna IS – IFK Bäcken 0:2 (4:5, 3:6)
 IF Troja – Bofors IK 2:0 (9:3, 6:4)

Zweite Runde
 Timrå IK – Strömsbro IF 2:1 (12:1, 3:4 n. V., 12:3)
 IF Troja – Hammarby IF 1:2 (2:6, 2:0, 4:10)
 Mora IK – Kiruna AIF 2:1 (6:2, 2:11, 8:3)
 HV71 – IFK Bäcken 2:1 (5:2, 5:6 n. V., 8:3)
 Luleå HF – VIK Hockey 2:1 (10:4, 3:6, 6:5)
 Örebro IK – Tingsryds AIF 2:0 (5:3, 10:2)

Dritte Runde
 Örebro IK – Timrå IK 0:2 (5:6, 4:8)
 Luleå HF – HV71 1:2 (3:2, 3:11, 3:5)
 Hammarby IF – Mora IK 2:0 (3:1, 5:2)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1980
Eishockeysaison 1980/81